Schlacht um Changsha bezeichnet sechs verschiedene Ereignisse:

 Schlacht um Changsha (3. Jahrhundert) – basiert nur auf vagen geschichtlichen Belegen
 Schlacht um Changsha (1930) – Kanonenbootpolitik
 Schlacht um Changsha (1939) – Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg
 Schlacht um Changsha (1941) – Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg
 Schlacht um Changsha (1942) – Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg
 Schlacht um Changsha (1944), auch die Schlacht von Hengyang oder Schlacht von Hengyang-Changsha genannt – Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg